Я́годка — топоним:

Белоруссия 
 Ягодка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Ягодка — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Ягодка — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Ягодка — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 Ягодка — посёлок в Выксунском районе Нижегородской области.
 Ягодка — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.

См. также 
 Ягода (значения)
 Ягодки (значения)
 Ягодка любви — чёрно-белая немая короткометражная комедия Александра Довженко (1926).